Колониа́льный, или про́бковый, шлем — лёгкая шляпа или каска, сделанная из пробки или растительных волокон, и покрытая тканью для защиты головы от солнца. В своей классической форме основным материалом для таких шлемов является не настоящая пробка (то есть кора), а схожая с ней по механическим свойствам мягкая губчатая древесина болотного кустарника шола (Aeschynomene aspera) из семейства бобовых, широко произрастающего во влажных низменных районах Индии.

История

Применение в колониальных войсках и полиции 

Первые образцы появились в XIX веке и в дальнейшем получили значительное распространение.

В 1840-е годы в Англии разработан первый стандартизованный вариант пробкового шлема в тканевом чехле для личного состава колониальных войск в тропических странах (Foreign Service helmet). Первоначально, для лучшей защиты от солнца шлемы изготавливали белого цвета, однако в ходе войн с зулусами в 1870-е годы шлемы начали окрашивать в коричневый цвет или хаки. В 1903 году принята новая модель, находившаяся на снабжении до 1948 года. Тем не менее, шлемы модели "Home Service Helmet" до настоящего времени являются элементом парадной формы английской полиции.

В 1878 году пробковый шлем принят на снабжение колониальных войск Франции.

В 1881 году пробковые шлемы приняты на снабжение армии США.
 
В 1902 пробковые шлемы приняты на снабжение в германских колониальных частях (до этого использовали импортные или гражданские версии). В начале XX века офицеры казачьей охраны русской миссии в Пекине носили пробковые шлемы. В годы Второй мировой английские, итальянские и германские войска в Северной Африке обычно носили пробковые шлемы вместе с тропической униформой (войска ЮАС почти поголовно носили пробковый шлем, как австралийцы шляпы-акубры). Военная полиция США традиционно использовала белые шлемы с надписью МР (Military Police)

Распространение в обществе 
Помимо вооружённых сил, пробковые шлемы получили широкое распространение в качестве гражданского головного убора.
В обывательском обиходе принято обозначение "панамка".

Современное состояние 
В настоящее время пробковые шлемы выпускаются в качестве походного снаряжения для туристов.

В качестве головного убора получили широкое распространение во Вьетнаме.

Неотъемлемый опознавательный знак английских солдат колониальных войск в Содружестве. Является стереотипным атрибутом британских колониальных войск.

Фразеологизм 
В русскоязычной среде также распространен фразеологизм «господа в пробковых шлемах» — в политологии пренебрежительное выражение к неким абстрактным «элитам» и обычным гражданам «западных стран», большинство из которых являются странами с высоким уровнем доходов и одновременно и развитыми странами, не мала часть из которых является бывшими колониальными державами населёнными абстрактно бывшими «белыми колонизаторами», но прошедшими долгий путь политического, экономического и социального развития и в XXI веке оказавшиеся слишком оторванные от реалий политической, экономической и социальной жизни в России и многих других экономически отсталых и еще только развивающихся стран мира и соответственно совершено не понимающие их политику и принимающие совершенно не верные политические и экономические решения на их счёт.

Отражение в искусстве и в поп-культуре 

 Д-р Фаустроль, герой романа Альфреда Жарри «Gestes et opinions du docteur Faustroll, pataphysicien».
 Тентен, в альбоме комиксов «Тентен в Конго».
 Тимар в романе Жоржа Сименона «Le Coup de lune».
 Пробковый шлем носит прораб (Михаил Пуговкин) в комедии "Операция Ы".
 Полковник Френсис Чесней (Михаил Козаков) в фильме Здравствуйте, я ваша тётя!
 Практически на всех советских карикатурах, изображающих «колониалистов» в любом смысле слова (напр., конгрессменов-сторонников западного присутствия в Африке), они изображались в пробковом шлеме, в рубашке песочного цвета и (иногда) с верёвкой со скользящей петлей для вешания негров.
Автор и ведущий телепередачи ОРТ " Зов джунглей" Сергей Супонев, вел её в пробковом шлеме.
В фильме "Джуманджи" (1995), присутствует персонаж - английский  охотник, носящий классический английский колониальный шлем
Музыканты группы Rammstein в клипе Ausländer носят пробковые шлемы

Примечания 

Военная каска
Головные уборы
Туризм
Шлем (снаряжение)